Junca puede referirse a:

 el nombre común de la planta Carex distans.
 el nombre común de la planta Cyperus longus.